Con Nord-Süd-Bahn (letteralmente: "ferrovia nord-sud") si può indicare:
 Nord-Süd-Bahn – tratta della S-Bahn di Berlino
 Nord-Süd-Bahn – denominazione originaria della linea U6 della metropolitana di Berlino